Värby kan syfta på:
 Värby, Kyrkslätts kommun – en by i Kyrkslätts kommun, Nyland
 Värby, Svedala kommun – en tidigare by i Skåne, som numera ingår i tätorten Bara